Jméno a příjmení Jan Mucha nebo Ján Mucha náleží těmto lidem:

Jan Mucha
 Jan Mucha (1941) – polský motocyklový závodník
 Jan Mucha (politik) – český úředník a politik z Klatov, během revolučního roku 1848 poslanec Říšského sněmu

Ján Mucha
 Ján Mucha (1978) – slovenský fotbalový brankář
 Ján Mucha (1982) – slovenský fotbalový brankář
 Ján Mucha (1984) – slovenský hokejový obránce